Маршру́т може означати:
 Заздалегідь визначений чи накреслений шлях (дорога), план проходження, руху кого чи чого-небудь, наприклад, транспортний маршрут, пішохідний маршрут, туристичний маршрут, автобусний маршрут.
 Автобусний маршрут міський — автобусний маршрут, який не виходить за межі території населеного пункту.
 Міграційний маршрут
 Шлях (план) розвитку, становлення, формування чого-небудь.
 У комп'ютерних мережах — шлях передавання повідомлень між вузлами та терміналами.
 Шлях (теорія графів) між двома вершинами графу.

Виноски

Див. також 
 Марш (пересування військ)
 Маршрутне таксі

Джерела 
 

Маршрути